von Rosen är ett efternamn, som burits i Sverige av medlemmar av flera adliga ätter med gemensam härstamning från 1500-talets Livland. Enligt offentlig statistik tillgänglig i augusti 2017 var 212 personer med efternamnet von Rosen bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet von Rosen

A
 Adolf von Rosen (1898–1954), diplomat, greve
 Adolf Eugène von Rosen (1797–1886), järnvägsbyggare, greve
 Alfred von Rosen, flera personer
 Alfred von Rosen (ämbetsman) (1825–1912), dansk-preussisk ämbetsman
 Alfred von Rosen (läkare) (1872–1962), svensk läkare
 Anna von Rosen (född 1956), skådespelare
 Astrid von Rosen (född 1964), konstvetare, kulturjournalist och balettdansös
 August von Rosen (1838–1922), hovman, greve 
 Axel von Rosen , flera personer
 Axel von Rosen (1624–1679), livländsk-svensk ämbetsman
 Axel von Rosen (1773–1834), ämbetsman, greve
 Axel von Rosen (1834–1917), militär, greve

B
 Bengt Gustav von Rosen (1665–1725), livländsk militär och lantråd
 Björn von Rosen (1905–1989), poet och konstnär, greve

C
 Carl von Rosen (1841–1898), militär, friherre
 Carl Gustaf von Rosen (1909–1977), flygare, känd för hjälpinsatser i Afrika, greve
 Carolina von Rosen  (1803–1863), tecknare, friherrinna
 Christer von Rosen (1928–2015). konstnär, greve
 Clarence von Rosen (1867–1955), militär, hovstallmästare, greve
 Clarence von Rosen (ryttare) (1903–1933). greve
 Conrad von Rosen, flera personer
 Conrad von Rosen (1628–1715), livländsk general i fransk tjänst
 Conrad von Rosen (1835–1913), militär, hovman, greve

E
 Ellen von Rosen (född 1930), konstnär
 Elsa von Rosen (1904–1991), grevinna och prinsessa Bernadotte
 Elsa-Marianne von Rosen (1924–2014), balettdansös, koreograf och skådespelare
 Erik von Rosen, flera personer
 Eric von Rosen  (1879–1948), fotograf, forskningsresande och godsägare, greve
 Eric von Rosen (1902–1967), militär och hovman, greve
 Erik von Rosen (läkare) (1903–1991), läkare
 Eric Gabriel von Rosén (1775–1866), justitieråd, hovrättspresident och kyrkomusiker
 Eugène von Rosen (1870–1950), diplomat och hovman, greve

F
 Fredrik von Rosen, flera personer
 Fredrik von Rosen (1818–1892), löjtnant och politiker
 Fredrik von Rosen (1849–1917), politiker, greve
 Fredrik Ulrik von Rosen  (1731–1793), hovman, riksråd, greve

G
 Georg von Rosen (1843–1923), konstnär, greve
 Gustaf von Rosen, flera personer
 Gustaf von Rosen (1849–1922), jurist, politiker, greve
 Gustaf von Rosen  (1872–1955), ceremonimästare, greve
 Gustaf Fredrik von Rosen, flera personer 
 Gustaf Fredrik von Rosen (1688–1769), militär, politiker i hattpartiet, greve
 Gustaf Fredrik von Rosen (1758–1815), militär och landshövding, greve
 Gösta von Rosen, flera pesoner
 Gösta von Rosen (bruksägare) (1855–1937), greve
 Gösta von Rosen (biolog) (1913–1997), genetiker

H
 Hans von Rosen (1888–1952), militär, ryttare, greve
 Hedvig Sofia von Rosen (1734–1809), statsfru, grevinna
 Henrik von Rosen (1870–1940), jurist, friherre 
 Hugo von Rosen (1900–1962), direktör, greve

I
 Ida von Rosen, ogift Schütze, gift med Alfred von Rosen
 Ingrid von Rosen, född Karlebo (1930 –1995), gift med Ingmar Bergman

J
 Jan-Carl von Rosen (1929–2016), jurist och företagsledare, greve
 Johan von Rosen (död 1657), livländsk militär, avrättad

L
 Lissie von Rosen (1901–1996), sångerska

M
 Magnus von Rosen (1792–1852), kabinettskammarherre, tecknare, greve
 Maria von Rosen  (född 1959), författare
 Mary von Rosen (1886–1967), högkyrklig ledare
 Maud von Rosen  (född 1925), dressyrryttare
 Maud von Rosen (skulptör) (1902–1988)
 Metta von Rosen  (1903–1984), aktiv inom djurskyddet, grevinna
 Michael von Rosen  (född 1939), flygofficer, greve

O
 Otto von Rosen (1884–1963), militär och sportskytt, friherre

P
 Per Adalbert von Rosen, ursprungligen Eklund(född 1953), konstnär

R
 Reinhold von Rosen (död 1667)
 Reinhold von Rosen (konstnär) (1894–1961), greve
 Reinhold von Rosen (1865–1946), militär, godsägare, greve
 Robert von Rosen (senast 1595–1629). tyskbaltisk militär i svensk tjänst, stamfar till svenska grenarna av ätten
 Robert Magnus von Rosen (1762–1825), hovman, greve

S
 Sophus von Rosen (1898–1996), läkare

Källor